Нињо Артиљеро има више значења:

 Нињо Артиљеро (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нињо Артиљеро (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику